У́лица Геро́ев Револю́ции — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Героев Революции — улица в Воронеже
 Улица Героев Революции — улица в Новосибирске
 Улица Героев Революции — улица в Севастополе

Украина 
 Улица Героев Революции — прежнее название Трёхсвятительской улицы в Киеве.
 Улица Героев Революции — прежнее название улицы Тараса Трясило в Борисполе Киевской области.
 Улица Героев Революции — прежнее название улицы Сергея Параджанова в Днепре.
 Улица Героев Революции — улица в Черновцах.

См. также 
 Улица Героев
 Улица Революции
 Переулок Героев Революции — переулок в Воронеже